Компози́торская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Композиторская улица — улица в Москве.
 Композиторская улица — улица в Нижнем Новгороде.

См. также 
 Улица Композиторов (Донецк)
 Улица Композиторов (Санкт-Петербург)